Ullmann (Ullman) o Ulmann (Ulman) pueden referirse a:
 Liv Ullmann
 Linn Ullmann
 Viktor Ullmann
 Stephen Ullmann (1914-1973, lingüista especialista en semántica. (página en inglés).

Ullman 
 Ricky Ullman
 Tracey Ullman
 El show de Tracey Ullman